Németország
 Weingarten, település Baden-Württembergben
 Weingarten, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Weingarten, település  Baden-Württemberg ravensburgi járásában

Egyéb
 Romain Weingarten (1926–2006), francia szürrealista avantgárd drámaíró